Hubert Meyer peut désigner :
  (1826-1895), un peintre autrichien ;
 Hubert Meyer (1899-1978), un militaire français ;
 Hubert Meyer (1913-2012), un commandant dans la Waffen-SS.